Noya bezeichnet:
 ein Departement in der Provinz Estuaire des Staates Gabun, siehe Noya (Departement)
 den spanischen Namen der galicischen Stadt Noia
 Noia (Comarca), eine Verwaltungseinheit in Nordspanien
 einen Fluss in Gabun, auch Noyo genannt

Noya ist der Familienname folgender Personen:
 Nippy Noya (* 1946), indonesischer Percussionist
 Francisco Javier Gómez Noya (* 1983), spanischer Triathlet

noya steht für:
 noya (Jugendnetzwerk), Akronym für Network of Young Altermondialists, Jugendnetzwerk von Attac Deutschland

Abkürzung